Monodelf (Monodelphis) – rodzaj ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w obrębie rodziny dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 6–18,3 cm, długość ogona 3,6–10,6 cm; masa ciała 7,5–150 g.

Systematyka

Etymologia 
 Monodelphis:  monos „pojedynczy”; δελφυς delphus „macica”.
 Peramys: gr. πηρα pēra „skórzana torba, sakwa”; μυς mus, μυός muos „mysz”. Gatunek typowy: Monodelphis brachyura Burnett, 1830 (= Didelphys brachyuros Schreber, 1777, = Didelphis brevicaudata Erxleben, 1777).
 Hemiurus: gr. ἡμι- hēmi- „pół–”, od ἡμισυς hēmisus „połowa”; ουρα oura „ogon”. Gatunek typowy: Didelphis hunteri  (= Didelphis brevicaudata ).
 Monodelphiops: rodzaj Monodelphis  (monodelf); ωψ ōps, ωπος ōpos „twarz”. Gatunek typowy: Microdelphis sorex  (= Didelphys dimidiata ).
 Minuania: „od minuaaés, jednej zamieszkałych wiosek w Urugwaju”. Gatunek typowy: Didelphys dimidiata .
 Mygalodelphys: gr. μυγαλη mugalē „ryjówka”; δελφυς delphus „macica”. Gatunek typowy: Peramys adustus .
 Pyrodelphys: gr. πυρ pur, πυρος puros „ogień”; δελφυς delphus „macica”. Gatunek typowy: Peramys emiliae .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące podrodzaje wraz z gatunkami:

Takson o nieokreślonej pozycji systematycznej (nomen dubium):
 Didelphys brevicaudis

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Dydelfowate